Пуерта де Фијеро има више значења:

 Пуерта де Фијеро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пуерта де Фијеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику